Air Force One est le nom de tout avion de l'armée de l'air américaine dans lequel se trouve le président des États-Unis.

Air Force One peut désigner :
 Air Force One, une paire de chaussures de l'équipementier Nike ;
 Air Force One, un film américain de 1997 mettant en vedette Harrison Ford.

Voir aussi 
 Air Force 1, un album du groupe de rap The High & Mighty
 , une chanson du rappeur Nelly, extraite de son album Nellyville
  et Japanese Air Force Two, les noms des deux Boeing 747 de l'armée de l'air japonaise dans lesquels se trouve l'empereur, le ministre et autres hauts fonctionnaires du Japon
 Air Force One ne répond plus, un film américain de 2013 de 
 Air Force Two, le nom du Boeing C-32 transportant le vice-président des États-Unis
 Air Force Two : Dans les mains des rebelles, un film américain de 2006 de Brian Trenchard-Smith
 Boeing VC-25, l'actuel Boeing de l'Air Force One basé sur le Boeing 747